Boson III peut faire référence à :
 Boson III de Challant (?-1239), seigneur de Challant ;
  (?-1091), comte de la Marche.

Voir aussi